Goebelsmuhle (luks. Giewelsmillen, niem. Goebelsmühle) – wieś w północno-wschodnim Luksemburgu, w gminie Bourscheid. W roku 2015 składały się na nią 22 domy, w których mieszkało 48 osób. W pobliżu wsi Wiltz uchodzi do Sûre.

W Goebelsmuhle znajduje się stacja kolejowa na Linii 10 z Luksemburga do Troisvierges.

Przypisy 

Miejscowości w Luksemburgu